Zamieszki we Lwowie (1929)
 Zamieszki we Lwowie (1932)
 Zamieszki we Lwowie (1936)